«Лагерь „Коралл“: Детство Губки Боба» () — американский компьютерный анимационный мультсериал, спин-офф мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны», который повествует о 10-летнем Губке Бобе и его приключениях с друзьями в летнем лагере «Коралл». Премьера мультсериала состоялась 4 марта 2021 года на стриминговом видеосервисе Paramount+, а в России премьера состоялась 20 июня 2021 на Paramount+ в сервисе Okko и 5 июля 2021 года на Nickelodeon Россия.

Сюжет 
Мультсериал повествует о том, как молодые Губка Боб и его друзья проводят лето в лагере «Коралл», находящемся в водорослевом лесу, где они занимаются такими видами деятельности, как ловля медуз, разведение костров и купание в озере Юкимук. Лагерем управляет мистер Юджин Крабс, отец-одиночка, воспитывающий свою маленькую дочку Перл. Мероприятия лагеря контролируются миссис Пафф, которая является предводителем скаутов и учителем по искусству. Губка Боб проживает в домике со своими друзьями Патриком Старом, Сэнди Чикс и Сквидвардом Тентаклсом; последний возглавляет группу, немного старше и является младшим вожатым лагеря. Местный шеф-повар Планктон управляет секретной лабораторией под лагерем, где его компьютерная помощница Карен помогает ему создавать сложные изобретения. Эпизоды посвящены тому, как Губка Боб вместе с друзьями узнают больше о лагере, исследуют новые места и принимают участие в различных мероприятиях.

Персонажи

Производство 
В октябре 2018 года Брайан Роббинс стал новым президентом компании Nickelodeon. На второй день Роббинса в Nickelodeon он присутствовал на анонсе нового 13 сезона мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Это вдохновило его на создание различных собственных идей для спин-оффов и новых персонажей, потому что Роббинсу не нравилось, что Губка Боб «всегда оставался одним и тем же».

14 февраля 2019 года Nickelodeon объявил о создании ещё одного мультсериала про Губку Боба. Брайан Роббинс в данном анонсе считает, что «есть возможность рассказать оригинальную историю Губки Боба и Патрика или, может быть, рассказать отдельную историю о Сэнди или же про Планктона».

4 июня 2019 года сообщили, что канал Nickelodeon заказал 13-серийный мультсериал под рабочим названием «Kamp Koral». По словам Винсента Уоллера, идея мультсериала возникла от эпизода с детским лагерем из фильма «Губка Боб в бегах». Проработав над оригинальным шоу в течение многих лет, Уоллер рассчитал иерархию лагеря и возраст персонажей, в то время как Марк Чеккарелли помогал разрабатывать новых персонажей и новые локации.

19 февраля 2020 года было подтверждено, что у Губки Боба и его друзей будут те же актёры озвучивания, что и в оригинальном мультсериале, а также Карлос Алазраки и Кейт Хиггинс получат роли двух новых персонажей — Нобби и Нарлин, близнецов-нарвалов.

4 марта 2021 года был объявлено о заказе дополнительных 13 эпизодов мультсериала.

Релиз 
В сентябре 2019 года было объявлено, что мультсериал планируют показать в Великобритании в августе 2020 года. В январе 2020 года Винсент Уоллер упомянул в Твиттере, что в США он выйдет приблизительно в июле.

4 апреля 2020 года Винсент Уоллер не исключил, что премьера мультсериала может быть перенесена с июля на поздний срок из-за того, что на фоне пандемии COVID-19 Индийские студии «Technicolor Animation & Games» и «Xentrix Studios», которые делают анимацию для спин-оффа, не могут работать.

30 июля 2020 года было объявлено о том, что американская премьера спин-оффа перенесена на начало 2021 года на стриминговом видеосервисе «CBS All Access». Позднее, тизер спин-оффа был показан во время матча NFL на Nickelodeon 10 января 2021 года. 28 января 2021 года было объявлено, что премьера первых шести эпизодов спин-оффа, наряду с мультфильмом «Губка Боб в бегах», состоится 4 марта 2021 года.

11 августа 2021 года Nickelodeon заказал 2 сезон, который будет состоять из 13 серий.

Роли озвучивали

Русский дубляж 
Мультсериал дублируется на студии «VSI Moscow» по заказу канала «Nickelodeon Россия» с 2021 года. Режиссёр дубляжа — Марина Тарасова.
 Прохор Чеховской — Губка Боб
 Диомид Виноградов — Патрик Стар
 Алексей Костричкин — Сквидвард Тентаклс
 Иван Породнов — Юджин Крабс
 Александра Курагина — Сэнди Чикс
 Андрей Бархударов — Шелдон Джей Планктон

Список серий

Сезон 1

Сезон 2

Примечания

Ссылки 

Мультсериалы 2021 года
Губка Боб Квадратные Штаны
Мультсериалы канала Nickelodeon
Мультсериалы о говорящих животных
Оригинальные программы Paramount+